Анатолий Иванович Кругликов (род. 10 сентября 1957, пос. Перенка, Рославльский район, Смоленская область) — российский сверхмарафонец, шестикратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России (2000).

Биография 
Вначале занимался лыжными гонками. В 1991 году перешел на сверхмарафон. Первый старт — 100 км в Ереване (январь 1991 года, сошёл).
Чемпион мира по суточному бегу 2005 года в личном и серебряный призёр в командном зачете, экс-рекордсмен России по суточному бегу — 275,982 км (24−25.06.1995, Подольск). Обладатель Кубка Европы по суточному бегу (1993).

По профессии — учитель физкультуры.

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Кругликов на statistik.d-u-v.org
 Кругликов Анатолий Иванович
 ЖИВОЙ КЛАССИК

Сверхмарафонцы России
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике